Изидор Лотто (; 22 декабря 1840 — 13 июля 1927) — польский скрипач и музыкальный педагог.

Учился в Парижской консерватории у Ламбера Массара (скрипка) и Амбруаза Тома (композиция). Дал первый концерт в Варшаве в 1857 г. В 1862 г. получил место скрипача и камерного музыканта при дворе герцога Саксен-Веймарского. С 1872 г. преподавал в Страсбургской консерватории. В 1880 г. вернулся в Польшу и на протяжении многих лет преподавал в Варшавской консерватории. Среди его учеников, в частности, Бронислав Губерман, Ричард Бургин.

Композиторское наследие Лотто, более или менее забытое, берёт отсчёт с Фантазии на тему российского национального гимна Op. 1 (Лейпциг, 1861) и включает пять скрипичных концертов, фантазии, вариации и иные концертные пьесы для скрипки, каденции к концертам Виотти, Паганини, Мендельсона.

Иосиф Левин опубликовал некролог Лотто под названием «Лотто — друг королей» () в газете «American Hebrew».

Примечания 

Композиторы Польши XIX века
Композиторы Польши XX века
Композиторы-романтики
Скрипачи Польши
Академические музыканты Польши
Музыкальные педагоги Польши
Родившиеся в 1840 году
Родившиеся 22 декабря
Родившиеся в Варшаве
Умершие в 1927 году
Умершие 13 июля
Умершие в Варшаве
Персоналии по алфавиту